Hermod (mythologie), in de Noordse mythologie een boodschapper van de goden
Hermod (schip, 1978), een half-afzinkbaar kraanschip van Heerema Marine Contractors uit Leiden